

Населені пункти та їхні частини
 Подґродзе — село в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Подґродзе — село в гміні Цьмелюв Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Подґродзе — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві
 Подґродзе — частина міста Нове Варпно в Полицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Подґродзе — частина села Ярошувка в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Подґродзе — частина села Рембув у гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки